Приекули — название населённых пунктов:
 Приекули () — село на севере Латвии, административный центр Приекульской волости и Приекульского края.
 Приекули () — село в Прейльском крае Латвии, административный центр Саунской волости.

См. также 
 Приекуле — город на западе Латвии.
 Прекуле — город в Литве.